Аарон Лея Ісека (фр. Aaron Leya Iseka, нар. 15 листопада 1997, Брюссель) — бельгійський футболіст, нападник клубу «Зюлте-Варегем». 
 Ісека-Нуева — населений пункт в Іспанії.
 Ісека-В'єха — населений пункт в Іспанії.